Steve James Janaszak, quelquefois Janaszek (né le  à Saint Paul, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position de Gardien de but. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid, il remporte la médaille d'or.

Biographie

Statistiques en carrière

En club 

| 1975-1976  || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 4 || 1 || 2 || 0 || 240 || 21 || 5,25 || 78,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 17 || 6 || 9 || 2 ||  || 86 || 4,69 || 87,2 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 28 || 14 || 10 || 2 ||  || 106 || 3,85 || 89,0 || 3 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 41 || 29 || 11 || 1 ||  || 131 || 3,23 || || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || États-Unis || International || 17 || || || || 894 || 47 || 3,15 || || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || North Stars du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 60 || 2 || 2,00 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Stars d'Oklahoma City || LCH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2,00 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Oilers de Tulsa || LCH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 6 || 6,10 || 78,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Clippers de Baltimore || EHL || 4 || 2 || 1 || 0 || 219 || 19 || 5,21 || 79,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Texans de Fort Worth || LCH || 6 || 0 || 6 || 0 || 357 || 26 || 4,37 || 85,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Komets de Fort Wayne || LIH || 42 || || || ||  || 130 || 3,55 || || 0 || 2 || 3 || || || 104 || 7 || 4,04 || || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Texans de Fort Worth || LCH || 37 || 8 || 24 || 0 ||  || 152 || 4,65 || 86,1 || 2 || 30 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Rockies du Colorado || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 100 || 13 || 7,80 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Wind du Wichita || LCH || 35 || 13 || 18 || 1 ||  || 147 || 4,42 || 86,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 3 || 0 || 1 || 1 || 160 || 15 || 5,63 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Internationales 

| 1980 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || - || - || - || - || - || - || - ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1982 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 180 || 17 || 5,66 || || || ||align="left"|  de l'élite

Palmarès 
 1975-1976
 Champion NCAA
 1978-1979
 Champion NCAA
 Meilleur joueur du tournoi NCAA
 Équipe d'étoiles du tournoi NCAA
 1979-1980
  Médaille d'or aux Jeux olympiques de Lake Placid
 1980-1981
 Trophée Ken-McKenzie de la LIH

Références 

Naissance en janvier 1957
Naissance à Saint Paul (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Champion olympique américain
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur du Wind de Wichita
Gagnant du trophée Ken-McKenzie
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché